Ноэ́ () — фамилия и топоним во Франции:

Фамилия 
 Анна-Шарлотта де Ноэ (1729—1821) — мать  герцогини де Полиньяк.

 Ноэ, Вирджилио (1922—2011) — итальянский куриальный кардинал.
 Ноэ, Гаспар (род. 1963) — французский кинорежиссёр и сценарист, сын Луиса Ноэ.
 Ноэ, Джеймс Альберт (1890—1976) — американский бизнесмен и политик, губернатор Луизианы.
  (род. 1933) — аргентинский художник испанского происхождения, отец Гаспара Ноэ.
 Ноэ, Фридрих Вильгельм (1798—1858) — немецкий ботаник.
 Ноэ, Шпенд Соллаку (род. 1957) — албанский поэт, писатель, журналист, переводчик и политический деятель.

Топоним 
 Ноэ — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна.
 Ноэ — коммуна в департаменте Йонна.
 Л’Иль-де-Ноэ — коммуна в департаменте Жер.